Vicenç Martínez i Duart (Barcelona, 1896 - 1963), futbolista català.
 Vicenç Martínez i Alama (Barcelona, 1925), futbolista català.